Cochlear steht für:
 Cochlear (Löffel), ein altrömischer Löffel
 Cochlear Limited, ein Unternehmen

cochlear steht für:
 zur Hörschnecke gehörend, medizinischer Begriff